Biografies:
 Nil o Nileu, metge grec.
 Nil d'Ancira, dit “l'Asceta” i també “el Sinaïta”, (s. IV - V), monjo i escriptor.
 Nil d'Ancira, sant grec que va viure al ...
 Nil Montserrat (Barcelona, 1987), jove pilot català de Fórmula 3.
 Nil de Rodes, bisbe o arquebisbe de Rodes vers el 1360.
 Geografia:
 Nil, riu de l'Àfrica. 
 Nahr an-Nil o Estat del Riu Nil, wilaya del Sudan, una de les 26 wilayat que formen el país.
 Provincià del Riu Nil, província del Sudan
 Nil Nag, llac de Caixmir a la part administrada per l'Índia, on s'origina el riu Jehlum proper a Baramula.
 Història:
 Estat del Nil, govern provisional del sud de Sudan a l'exili a Kampala adoptat el 1969 i que va existir fins al 1970.
 Batalla del Nil, batalla naval important durant les Guerres Revolucionàries Franceses entre una flota britànica ...
 Mitologia grega: 
Nil (fill d'Oceà).